Wilhelm Egger, magyarosan Egger Vilmos (1792–1830) svájci születésű festő, Magyarország első hivatásos tornatanítója
 Wilhelm Egger, gyakran Willi Egger (1932–2008) osztrák síugró, északi összetettes olimpikon
 Wilhelm Egger OFMCap (1940–2008) osztrák kapucinus szerzetes, püspök